Pulgueira é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Plantago serraria
 Polygonum salicifolium